Debaecker est un patronyme représenté en France, avant tout dans le département du Nord .

Debaecker est un anthroponyme flamand signifiant « le boulanger ».

 Alix Debaecker (née en 1986), une chef de chœur française.
 Estelle Debaecker (née en 1953), femme politique, Maire de Nogent-sur-Marne de 1995 à 2001 et conseillère régionale d'Ile de France de 1997 à 2002.
 Denis Debaecker (né en 1962 à Nogent-sur-Marne), consultant, fils du contre-amiral Daniel Debaecker.

La variante Debacker peut faire référence à:
 Pascal Debacker (né en 1960), un athlète français, spécialiste du steeple

La variante de Backer ou de Baecker peut faire référence à:
 Louis de Backer (1814-1896), un avocat français et un érudit

Références 
 .